Elitserien 2006/2007 kan syfta på:

Elitserien i bordtennis för herrar 2006/2007
Elitserien i bordtennis för damer 2006/2007
Elitserien i handboll för herrar 2006/2007
Elitserien i handboll för damer 2006/2007
Elitserien i innebandy för herrar 2006/2007
Elitserien i innebandy för damer 2006/2007
Elitserien i ishockey 2006/2007
Elitserien i volleyboll för herrar 2006/2007
Elitserien i volleyboll för damer 2006/2007